De nombreux édifices religieux portent le nom de chapelle Saint-Sébastien, notamment :

En France 
 Chapelle Saint Sébastien ou la chapelle des Morts de Bessans (Rhône-Alpes),
 Chapelle Saint-Sébastien de Bitche (Lorraine) ,
 Chapelle Saint-Sébastien de Coaraze (Provence-Alpes-Côte d'Azur),
 Chapelle Saint-Sébastien de Courry (Languedoc-Roussillon),
 Chapelle Saint-Sébastien de Dambach-la-Ville,
 Chapelle Saint-Sébastien du Faouët (Bretagne),
 Chapelle Saint-Sébastien de Fouesnant  (Bretagne),
 Chapelle Saint-Sébastien de Fréhel (Bretagne),
 Chapelle Saint-Sébastien de Locmaria-Plouzané (Bretagne),
 Chapelle Saint-Sébastien de Piriac-sur-Mer (Pays de la Loire),
 Chapelle Saint-Sébastien de Plomodiern (Bretagne),
 Chapelle Saint-Sébastien de Rancon (Limousin), 
 Chapelle Saint-Sébastien de Ricey-Haut (Champagne-Ardenne),
 Chapelle Saint-Sébastien de Roubion (Provence-Alpes-Côte d'Azur),
 Chapelle Saint-Sébastien de Roure (Provence-Alpes-Côte d'Azur),
 Chapelle Saint-Sébastien des Pénitents rouges de Saorge (Provence-Alpes-Côte d'Azur),
 Chapelle Saint-Sébastien de Saint-Étienne-de-Tinée (Provence-Alpes-Côte d'Azur),
 Chapelle Saint-Sébastien de Tréméoc (Bretagne),
 Chapelle Saint-Sébastien ou Sainte-Claire de Venanson (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
 Chapelle Saint-Sébastien de Villebon-sur-Yvette (Île-de-France).

Voir aussi 
 
 

~
Sébastien